L'Abilene Christian University (ACU) est une université privée située dans la ville d'Abilene (Texas) et affiliée aux Churches of Christ.  Fondée en 1906 sous le nom de Childers Classical Institute, elle compte aujourd'hui environ .

Notes et références

Liens externes 
 
 

Université au Texas
Abilene (Texas)